Lochmaea är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Julius Weise 1883. Lochmaea ingår i familjen bladbaggar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bladbaggar
Lochmaea